Бру́ну Ма́ртинс И́нди (; родился 8 февраля 1992 года, Баррейру, Португалия) — нидерландский футболист, защитник клуба АЗ и сборной Нидерландов.

Ранние годы 
Родился в семье выходцев из Гвинеи-Бисау. Когда Бруно было три месяца, родители переехали в Роттердам.

Клубная карьера

«Фейеноорд» 
Воспитанник клуба «Фейеноорд». Дебютировал в команде 19 августа 2010 года в матче четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы против «Гента».
Три дня спустя защитник сыграл свой первый матч и в чемпионате Нидерландов (в 3-ем туре против «Хераклеса»). 17 апреля 2011 года Мартинс Инди забил первый гол в своей профессиональной карьере, ударом головой поразив ворота клуба «Виллем II». По итогам сезона 2011/12 защитник в составе «Фейеноорда» стал вице-чемпионом страны.

В июле 2014 года перешёл в «Порту».

«Порту» 
После удачно проведенного чемпионата мира 2014 в Бразилии, где он стал бронзовым призёром турнира, появилась информация о том, что Бруну в текущее трансферное окно покинет «Фейеноорд». 15 июля 2014 года «Порту» на своём официальном сайте сообщил, что Мартинс Инди подписал с «Порту» четырёхлетний контракт, условия которого не разглашаются, сумма трансфера по некоторым данным составила 7 млн евро. Первый гол за «Порту» забил 5 октября 2014 года в матче против «Браги».

«Сток Сити» 
Летом 2016 года игрок был арендован английским клубом «Сток Сити». В августе 2017 года клуб выкупил права на Мартинс Инди, заплатив за него 7,7 миллионов евро и заключив с ним пятилетний контракт.

АЗ Алкмар 
6 октября 2020 года перешёл на правах аренды в клуб АЗ из Алкмара. 5 июля 2021 года подписал с АЗ полноценный контракт.

Карьера в сборной 
Бруну Мартинс Инди выступал за юношеские сборные Нидерландов различных возрастов. В составе команды юниоров до 17 лет защитник участвовал в чемпионате мира—2009 (1 матч), а со сборной до 19 лет был участником чемпионата Европы—2010 (3 матча).

Мартинс Инди впервые сыграл за молодёжную сборную 29 февраля 2012 года в отборочном матче к чемпионату Европы против команды Шотландии.

16 августа 2012 года в товарищеском матче со бельгийцами Бруну Мартинс Инди дебютировал в национальной сборной. В отборочном матче ЧМ—2014 против сборной Венгрии, состоявшемся в Будапеште 11 сентября 2012 года защитник забил первый в своей карьере гол за сборную Нидерландов.

На чемпионате мира 2014 года завоевал бронзовые медали.

Достижения 
 Вице-чемпион Нидерландов: 2011/12
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2014

Статистика

Клубная статистика 
По состоянию на 23 мая 2015 года

Международная

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК АЗ